Lian'ao (kinesiska: 濂澳) är en ort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 63 kilometer nordost om provinshuvudstaden Fuzhou. Antalet invånare är .

Runt Lian'ao är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Xiagong,  km söder om Lian'ao. I omgivningarna runt Lian'ao växer i huvudsak blandskog. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Fujian
WP:Projekt Kina